Herrgott est le nom de famille de (par ordre alphabétique) :
 Alphonse Herrgott (1849-1927), médecin, gynécologue et obstétricien français, fils de François ;
 Élizabeth Herrgott, (1941-2021), romancière, analyste, journaliste, chroniqueuse ;
 Fabrice Hergott, né en 1961, conservateur du patrimoine et historien de l'art français ;
 François Herrgott (1814-1907), médecin gynécologue et obstétricien français, père d'Alphonse ;
 Valentin Herrgott, (1864-1936) missionnaire catholique français, membre des Missions Étrangères de Paris ;